Етреши може да се односи на:

 Етреши (Есон), насељено место у Француској, у департману Есон
 Етреши (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Етреши (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер